Томас Франк ( 24 февраля 1971 года, Хеппенхайм, Гессен) — немецкий футболист, полузащитник. Финалист Кубка УЕФА 1992/1993. Футбольную карьеру начинал в клубе «Вальдхоф» из Мангейма. Известен стал в основном по играм за «Боруссию Дортмунд» и «Кайзерслаутерн».

В 1990—1992 годах играл за молодёжную (7 игр — 1 гол) и Олимпийскую сборную Германии по футболу (4 игры — 1 гол).

Ссылки 
 
 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Вальдхоф»
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»
Игроки ФК «Дармштадт 98»